A massza – 1958-ban bemutatott angol-olasz film, rendezte: Irvin S. Yeaworth Jr. és Russell S. Doughten Jr.
A massza – 1988-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Chuck Russell